Fing ou FING peut faire référence à : 
 Fing, un logiciel d'analyse réseau sous licence freeware.
 Fondation internet nouvelle génération, association qui a pour objet de repérer, stimuler et valoriser l’innovation dans les services et les usages du numérique.
 Fing, une commune rurale du Burkina Faso.

Homonymie d'acronyme